Il doppio del torneo di tennis Stowe Open 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Robert Lutz e Bernard Mitton che hanno battuto in finale Ilie Năstase e Ferdi Taygan 6–4, 6–3.

Teste di serie 

 Vijay Amritraj /  Anand Amritraj (quarti di finale)
 Mark Edmondson /  Kim Warwick (semifinali)

 Ilie Năstase /  Ferdi Taygan (finale)
 Robert Lutz /  Bernard Mitton (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Stowe Open 1980